Teplica – dopływ Bodvy na Słowacji
 Teplica – dopływ Chlmca na Słowacji
 Teplica – dopływ Mlynskiego potoku na Słowacji
 Teplica – dopływ Myjavy na Słowacji
 Teplica – dopływ Popradu na Słowacji
 Teplica – dopływ Turca na Słowacji